Sezon 1972/1973 klubu AS Roma.

Sezon 
Sezon 1972/1973 był ostatnim Helenio Herrery na trenerskiej ławce Romy. 17 grudnia po przegranym 0:2 meczu z Interem doszło do zamieszek na trybunach i konflikt pomiędzy "tifosi" a trenerem pogłębił się. Kilka tygodni później Herrerę zastąpił Antonio Trebiciani i na koniec sezonu zajął z Romą 11. miejsce w lidze.

Rozgrywki 
 Serie A: 11. miejsce
 Puchar Włoch: 1. runda

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach